Мужская национальная сборная Канады по софтболу — представляет Канаду на международных софтбольных соревнованиях. Управляющей организацией выступает Ассоциация любительского софтбола Канады ().

Одна из самых титулованных софтбольных мужских сборных команд в мире, неоднократно была чемпионом или призёром чемпионатов мира и других крупных международных турниров уровня сборных.

Результаты выступлений

Чемпионаты мира

Панамериканские чемпионаты по софтболу

Панамериканские игры

Примечания

См. также 
 Женская сборная Канады по софтболу

Ссылки 
 Ассоциация любительского софтбола Канады (Softball Canada)
 Панамериканская конфедерация софтбола (CONPASA)
 Международная федерация бейсбола и софтбола

Канада
Софтбол в Канаде
Софтбол мужская